Вильян-де-Тордесильяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,30 км². Население — 140 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Вальядолида